

Patronyme 

 Alfredo Gatti (né en 1911), footballeur italien ;
 
 Annibale Gatti (1827–1909), peintre italien ;
 Armand Gatti (1924-2017), personnalité du théâtre, réalisateur et scénariste français ;
 Arturo Gatti (1972-2009), boxeur québécois ;
 Bernardino Gatti (1495 ou 1496-1576), peintre italien ;
 Carlo Gatti (1876-1965), musicologue, critique et compositeur italien ;
 Charles Blanc-Gatti (1890-1966), peintre suisse ;
 Daniele Gatti (1961-), chef d'orchestre italien ;
 Enrico Gatti (né en 1955), violoniste italien ;
 Fabio Gatti (né en 1982), footballeur italien ;
 Fabrizio Gatti (né en 1966), journaliste et écrivain italien ;
 Federico Gatti (né en 1998), footballeur italien ;
 Gabriele Gatti (né en 1953), homme politique de Saint-Marin ;
 Gervasio Gatti(v. 1549-1631), peintre italien, neveu de Bernardino Gatti ;
 Guglielmo Gatti (1905-1981), archéologue italien ;
 Guido Carlo Gatti (né en 1938), joueur italien de basket-ball ;
 Hugo Gatti (1944-), footballeur argentin ;
 Isabelle Gatti de Gamond (1839-1905), féministe, spécialiste belge de l'éducation ;
 Marcello Gatti (1924-2013), directeur de la photographie italien ;
 María Emilia Islas Gatti (1953-1976?), militante politique uruguayenne ;
 Maurizio Gatti, chercheur italien ;
 Oliviero Gatti (vers 1579-après 1648), peintre et un graveur italien ;
 Roberto Cazzolla Gatti (&984-), biologiste italien ;
 Salvatore Gatti (1879-1951), magistrat et homme politique italien ;
 Saturnino Gatti (v. 1463–v. 1518), sculpteur et peintre italien ;
 Simon Gatti (1981-), un footballeur canadien ;
 Theobaldo di Gatti (né vers 1650-1727), musicien français de naissance italienne.

Toponyme 

 Gatti, chef-lieu de la commune de Vivario (anciennement Gatti-di-Vivario jusqu'en 1920) en Corse.